Christophe Philippe Oberkampf – imprenditore francese
 Oberkampf – quartiere del XI arrondissement di Parigi
 Oberkampf – stazione della metropolitana di Parigi